Das Elitloppet (Eliterennen) ist ein Gruppe 1-Trabrennen, das seit 1952 jedes Jahr auf der Rennbahn in Solvalla, Stockholm, Schweden ausgetragen wird. Es gehört zu den prestigeträchtigsten Trabrennen der Welt. Es handelt sich um ein Einladungsrennen, bei dem zunächst zwei Qualifikationsläufe stattfinden und das Finale noch am selben Tag ausgetragen wird. Die Qualifikationsrennen und das Finale führen über eine Strecke von 1.609 Meter (1 Meile), weshalb das Elitloppet auch als inoffizielle Sprint-Weltmeisterschaft der Traber bezeichnet wird.

Die Gewinner des Elitloppet 

1 Nationalität des Eigentümers des Pferdes

Weblinks 

Offizielle Homepage (schwedisch)
Ausführliche Ergebnisliste
Informationen über das Rennen und die Bahn in Solvalla (deutsch)

Einzelnachweise 

Trabrennen
Gruppe-I-Rennen
Pferdesport (Schweden)
Erstveranstaltung 1952